542 Susanna — asteroide da cintura principa
Oh! Susanna — canção escrita por Stephen Foster em 1847

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos